Die Abkürzung NGE bezeichnet:
 NGE (Unternehmen), einen französischen Baukonzern
 die japanische Anime-Serie und -Filmreihe Neon Genesis Evangelion
 Netto-Gesamtanlageneffektivität
 die als New Game Enhancements bekannt gewordene Veränderung des MMORPGs Star Wars Galaxies
 die Nauendorf-Gerlebogker Eisenbahn-Gesellschaft
 die Neustadt-Gogoliner Eisenbahn-Gesellschaft
 der IATA-Code für den Flughafen N'Gaoundéré in Kamerun
 das maßgeblich von Christian A. Schwarz entwickelte Konzept der Natürlichen Gemeinde-Entwicklung

Nge bezeichnet:
einen Buchstaben des arabischen Alphabets des Sindhi, siehe Nge (Sindhi-Buchstabe)

NGE